II. Andronikosz bizánci császár (1259–1332)
II. Andronikosz trapezunti császár (1236–1266)